Oroszország
Konsztantyinovka – település az Amuri területen
Konsztantyinovka – település Baskírföld Karmaszkali járásában
Konsztantyinovka – település Baskírföld Tujmazi járásában
Konsztantyinovka – település a Kirovi területen
Konsztantyinovka – település Mordvinföldön